John Cartwright puede referirse a:

 Mayor John Cartwright (político) (1740–1824), amigo de la independencia estadounidense y reformista británico.
 John Robert Cartwright (1895–1979), Pte. Suprema Corte de Canadá.
 John Cartwright (político de RU), miembro del Parlamento del RU.
 John Cartwright (futbolista), futbolista de EE. UU. y preparador, y pastor baptista.
 John Cartwright (rugbista), rugbista australiano, preparador.